Інтерполяція у математиці — спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним дискретним набором відомих значень.
 Інтерполяція (рукописи) — зміна первинного тексту; вставка переписувачем або перекладачем в текст слів або фраз, відсутніх в оригіналі.

Музика

Посилання 
 Інтерполяція  //